Rf – wskaźnik retencji, pojęcie stosowane w chromatografii
 Rf – symbol chemiczny pierwiastka rutherfordu
 RF - (ang. rheumatic fever) - gorączka reumatyczna
 RF – czynnik reumatoidalny
 RF (ang. radio frequency) – częstotliwość radiowa
 RF (ang. release factor) – czynnik uwalniający (biochemia)
 RF – oznaczenie kodowe Dywizjonu 303
 .рф (cyryl. rf) – rosyjska krajowa domena najwyższego poziomu